Халимохирурги () — род морских лучепёрых рыб из семейства триакантодовых (Triacanthodidae) отряда иглобрюхообразных. Распространены в Индо-Тихоокеанской области. Длина их тела от 15 см (H. centriscoides) до 21,6 см (H. alcocki). Отличаются сильно удлинённым трубчатым рылом.

Виды 
В составе рода выделяют 2 вида:

Примечания 

Иглобрюхообразные